Il doppio del torneo di tennis Bristol Open 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Larry Stefanki e Robert Van't Hof che hanno battuto in finale John Alexander e John Fitzgerald 6-4, 5-7, 9-7.

Teste di serie 

 Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (secondo turno)
 Tim Gullikson /  Tom Gullikson (secondo turno)
 John Alexander /  John Fitzgerald (finale)
 Bernie Mitton /  Butch Walts (secondo turno)

 Gary Donnelly /  Ken Flach (semifinali)
 Brad Drewett /  Nduka Odizor (quarti di finale)
 David Graham /  Laurie Warder (semifinali)
 Victor Amaya /  Anand Amritraj (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bristol Open 1984